Mursi puede referirse a:
 Mohamed Mursi (o Morsi) (1951–2019), político egipcio, expresidente de Egipto.
 Pueblo mursi, tribu africana.
 Idioma mursi, idioma de la familia nilo-sahariana, hablado por el pueblo mursi.